

Astronomia 
 13258 Bej – asteroide della fascia principale

Codici 
 BEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Berau (Indonesia)
 bej – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua begia
 BEJ – Codice della Borsa dell'Indonesia